Ла Сендрадита има више значења:

 Ла Сендрадита (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сендрадита (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику